BSG80 - The Super Scouts is de naam van twee afleveringen van de sciencefictionserie Galactica 1980

 BSG80 - The Super Scouts (1)
 BSG80 - The Super Scouts (2)